Stanwood kan syfta på:

 Stanwood, Iowa
 Stanwood, Michigan
 Stanwood, Washington

Se även
 Stanwoods Beach